Флаг муниципального образования городское поселение город Чаплы́гин Чаплыгинского муниципального района Липецкой области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 29 декабря 2005 года решением Совета депутатов города Чаплыгина № 14 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2027.

Описание 
«Флаг города Чаплыгина представляет собой белое прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 и воспроизводящее посередине фигуры герба города: две скрещённые зелёные яблоневые ветви с красными яблоками».

Обоснование символики 
Флаг создан с учётом герба города Чаплыгин разработанного на основе исторического герба уездного города Раненбурга, Высочайше утверждённого  года. Подлинное описание исторического герба гласит:
«».

Есть и мнение, что яблоневые ветви аллегорически указывают на историческое название города Раненбург, искажённое от Ораниенбург — «крепость Оранского », восходящее к наименованию Оранской династии, и ошибочно переведённое как некая бессмысленная « апельсиновая крепость ». Тогда как слово  sinaasappel - «апельсин» с голландского языка переводится как китайское яблоко. Яблоня — традиционный символ плодородия, изобилия, знания. Но похоже, что это слишком сложное толкование имеет современное происхождение.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, жизненного роста.

Примечания 

Чаплыгин
Чаплыгин